Lincoln County je název 23 okresů ve Spojených státech amerických:
 Lincoln County (Arkansas) – okres státu Arkansas
 Lincoln County (Colorado) – okres státu Colorado
 Lincoln County (Georgie) – okres státu Georgie
 Lincoln County (Idaho) – okres státu Idaho
 Lincoln County (Kansas) – okres státu Kansas
 Lincoln County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Lincoln County (Maine) – okres státu Maine
 Lincoln County (Minnesota) – okres státu Minnesota
 Lincoln County (Mississippi) – okres státu Mississippi
 Lincoln County (Missouri) – okres státu Missouri
 Lincoln County (Montana) – okres státu Montana
 Lincoln County (Nebraska) – okres státu Nebraska
 Lincoln County (Nevada) – okres státu Nevada
 Lincoln County (Nové Mexiko) – okres státu Nové Mexiko
 Lincoln County (Severní Karolína) – okres státu Severní Karolína
 Lincoln County (Oklahoma) – okres státu Oklahoma
 Lincoln County (Oregon) – okres státu Oregon
 Lincoln County (Jižní Dakota) – okres státu Jižní Dakota
 Lincoln County (Tennessee) – okres státu Tennessee
 Lincoln County (Washington) – okres státu Washington
 Lincoln County (Západní Virginie) – okres státu Západní Virginie
 Lincoln County (Wisconsin) – okres státu Wisconsin
 Lincoln County (Wyoming) – okres státu Wyoming